Симона Халеп була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Магдалена Рибарикова.
Петра Квітова виграла титул, у фіналі перемігши Рибарикову з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші дві сіяні гравчині виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  '''Каролін Гарсія

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Connecticut Open, одиночний розряд
2014, Одиночний розряд